Prim hace referencia a varios artículos:

Matemáticas
 Algoritmo de Prim, de la teoría de los grafos para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas.

Personas
 Juan Prim, militar y progresista español del siglo XIX.

Otros
 Prim, novela de la cuarta serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, del año 1906.